Дело «евлогиевцев» — крупное церковное следственное дело середины 1930-х годов в Ленинграде.

По делу проходил 171 человек (из них 157 арестовали и с четырнадцати взяли подписку о невыезде). Сутью дела была полностью выдуманная ОГПУ концепция — якобы в 1932–1933 годах  в Русской православной церкви произошел новый раскол, по тактическим соображениям не имевший открытого выражения. После того, как проживавший во Франции глава Западно-Европейского экзархата митрополит Евлогий (Георгиевский) разорвал отношения с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) и перешёл в юрисдикцию Константинопольского патриархата, «наиболее контрреволюционная часть» духовенства и мирян будто бы вступила на путь антисоветской борьбы, ориентируясь на митрополита Евлогия, белую эмиграцию и Англиканскую церковь. Их целью, по версии ОГПУ, было свержение советской власти и установление конституционной монархии, подобной английской. 

Аресты начались 21 декабря 1933 года и продолжались до 26 января 1934 года. Среди арестованных оказались три епископа — первоначально были арестованы двое: Валериан (Рудич) и Сергий (Зенкевич); затем, 7 марта 1934 года, был арестован ещё и Николай (Муравьёв-Уральский). Были арестованы многие священники главных храмов города, профессора Санкт-Петербургской духовной академии И. И. Соколов и И. А. Карабинов, церковные активисты-миряне — бывшие дворяне и царские офицеры. В ходе расследования дела органами ОГПУ была разгромлена тайная монашеская община под руководством известной церковной писательницы монахини Анастасии (Платоновой). Среди осуждённых был Михаил Васильевич Гундяев (1907—1974), отец патриарха Кирилла.

Литература 
 Головин К. В. Дело «евлогиевцев» // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. — 2001. — № 24. — С. 136—146.

Репрессии в СССР